Wespen bezeichnet:
 umgangssprachlich meist Tiere aus der Unterfamilie Echte Wespen
 wissenschaftlich die Insektenfamilie der Faltenwespen (Vespidae) und weitere Familien aus der Überfamilie Vespoidea
 Wespen (Barby), einen Ortsteil der Stadt Barby im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Wespen (Film), einen Kurzfilm aus dem Jahr 2003

Die Wespen steht für:
 Die Wespen, eine Komödie des griechischen Dichters Aristophanes
 Die Wespen (Kabarett), ein Berliner Kabarett

Wespe bezeichnet:
 Fieseler F 3 „Wespe“, deutsches Flugzeug
 Panzerhaubitze Wespe, deutsche Panzerhaubitze
 SMS Wespe (1860), Kanonenboot II. Klasse der Königlich Preußischen und der Kaiserlichen Marine
 Wespe (Schiff, 1877), Panzerkanonenboot der Kaiserlichen Marine
 Wespe (Schiff, 1940), Geleitboot der Bundesmarine
 Doctor Wespe, ein Lustspiel des deutschen Dichters Roderich Benedix
 Nördliche Fliege, Sternbild 
 einen Familiennamen:
 Peter Wespe, Pseudonym von August Bünger (Schriftsteller) (1865–nach 1927), deutscher Drucker, Schriftsteller und Herausgeber
 Rolf Wespe (* um 1948), Schweizer Journalist

Siehe auch
 Berliner Wespen, eine Satirezeitschrift (1868–1891)
 Wesp